La Gamma Ethniki 1990-1991 è la 16ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1991-1992
      Retrocesse in Delta Ethniki 1991-1992

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1991-1992
      Retrocesse in Delta Ethniki 1991-1992

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1990
Calcio nel 1991